Pacifica — третий студийный альбом австралийского электронного дуэта The Presets, вышедший 7 сентября 2012 года на лейбле Modular.

Об альбоме 
Pacifica это первый за 4 года студийный альбом австралийского дуэта из Сиднея, состоящего из  и .
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Metacritic
, Consequence of Sound, Herald Sun, AllMusic, The Australian, The Sydney Morning Herald, The Au Review.
Два сингла с альбома Pacifica вошли в австралийский хит-парад ARIA; «Youth in Trouble» достиг позиции № 13 в чарте клубных треков ARIA, а сингл «Ghosts» достиг № 16. Альбом поднялся в чарте до третьего места в ARIA albums chart.

Список композиций

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Примечания 

Альбомы Австралии